Игл-Лейк (город, Миннесота) — город в округе Блу-Эрт, штат Миннесота, США.
 Игл-Лейк (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.